Johnny Test, 2005-től sugárzott amerikai–kanadai televíziós rajzfilmsorozat
Johnny Test, 2021-től sugárzott kanadai 3D-s számítógépes animációs sorozat